HMAS Toowoomba ist der Name folgender Schiffe:

 HMAS Toowoomba (J157), eine Korvette der Bathurst-Klasse, 1941–1958
 HMAS Toowoomba (FFH 156), eine Fregatte der Anzac-Klasse, seit 2002